Ян Трейсі (  на острові Ванкувер) — канадський актор та режисер телебачення i кінематографу.

Фільмографія

Примітки 

Канадські діти-актори
Канадські кіноактори
Канадські телеактори